Las manos del diablo son juguetes ociosos es el episodio 72 (décimo octavo de la cuarta temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama. Es, además, el último episodio de Futurama transmitido por la cadena FOX antes de volver a producción, esta vez en Comedy Central.

Sinopsis 

Después de un decepcionante recital de holofónoro, Bender le propone a Fry llegar a un acuerdo con el Diablo Robot para mejorar sus cualidades de holofónoro, con las que quiere impresionar a Leela. Fry explica que posee en su cabeza bellas melodías, pero se siente incapaz de tocarlas. El Diablo Robot le propone cambiar sus manos por unas robóticas. Fry acepta, y mediante una gran ruleta con todos los robots, se decide, irónicamente, que serán las del propio Diablo Robot (quien, en la ruleta, se encuentra justo al lado de Bender). 

Fry se convierte en un gran virtuoso del holofónoro y el robot hedonista le encarga una obra, que Fry basará en Leela. Mientras tanto, el Diablo Robot, que detesta las manos de Fry, trata de recuperar las suyas.

Para ello, urde un plan que comienza dejando sorda a Leela. Hundida por no poder oír la ópera de Fry, acude a la primera parte y en el intermedio hace un trato con el Diablo Robot, que le ofrece unos oídos robóticos a cambio de su mano. Ella acepta (curiosamente, lo oye, a pesar de su sordera).

El final de la ópera está cerca, y está siendo un completo éxito. En una escena en la que se da a entender que el Diablo Robot es más estúpido que Fry, éste aparece en escena para pedir sus manos (una vez más). Además, aclara que Leela le ha prometido su mano en matrimonio al Diablo Robot. En esas circunstancias, Fry acepta cambiar las manos de nuevo, y pierde su capacidad, por lo que no puede terminar la ópera. Todos dejan el teatro debido a la mala música de Fry, menos Leela, que se queda y pide a Fry saber el final: "Por favor, Fry, no dejes de tocar. Quiero saber cómo acaba" (últimas palabras en la serie antes de su cancelación). El final de la ópera enseña a Fry y Leela dándose un pequeño beso y alejándose agarrados de la mano, de música de fondo se escucha el tema Illusions Of Taoism or Mountains of Assam.

Continuidad 
 Se entiende como la continuación de Parásitos perdidos, en el que Fry conquista a Leela con su habilidad con el holófonoro (obtenida gracias a los parásitos). Al perder la habilidad cuando los parásitos dejan su cuerpo, intenta aprender por su cuenta.

 Las "manos torpes" de Fry pueden deberse a que él mismo se cortó el lóbulo de coordinación mano-ojo en Parásitos Perdidos

Producción 

Este episodio no fue inicialmente realizado como final de la serie, pero el grupo de productores y los guionistas introdujeron ciertas referencias y cambios para hacerlo válido como final, sabiendo que muy probablemente FOX cancelaría la serie. 
 El subtítulo inicial dice "See you on some other channel", que quiere decir "Nos vemos en otro canal". Esto finalmente ocurriría, ya que Comedy Central retransmitirá 16 episodios totalmente nuevos en 2008 (5ª Temporada). Estos episodios son fragmentaciones de 4 películas de Futurama.
 La pantalla contra la que se estrella la Nave de Planeta Express en la intro muestra la propia Futurama en infinita regresión. Esto puede ser debido a dos cosas: los productores querían algo especial para el final, y debido a su cancelación, Futurama también podría ser considerado una serie clásica (como las que aparecen en la misma pantalla en otros episodios).
 La mayor parte de los personajes de toda la serie son vistos en algún momento en este episodio. De entre los personajes principales, solo Kif Kroker y los padres de Amy Wong no aparecen.

Trivia 

Este episodio está considerado entre los 25 mejores por la web IGN 

Episodios de Futurama
Representaciones ficticias del Diablo
Infierno en la cultura popular